MFO steht für:
 Marine (Residual) Fuel Oil, siehe Schweröl
 Maschinenfabrik Oerlikon, ehemaliges schweizerisches Unternehmen, Sitz in Oerlikon 
 Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, deutsches Institut der Leibniz-Gemeinschaft
 Matratzen Factory Outlet AG
 Multinational Force and Observers, internationale Friedenstruppe zur Sicherung des Friedensvertrages zwischen Ägypten und Israel
 Musikernes fellesorganisasjon, norwegische Künstlergewerkschaft
 Manguna Airport (IATA-Code), Flughafen von Manguna, East New Britain Province, Papua-Neuguinea

mfo steht für:
 Mbe (ISO-639-3-Code), Sprache vom Volk der Mbube aus Ogoja im Bundesstaat Cross River, einer Region Nigerias

Siehe auch:
 MFO Fc 2x2/2
 MFO-Park
 MFÖ

Abkürzung